herb gminy Kłodawa w województwie lubuskim
 herb Kłodawy i gminy Kłodawa w województwie wielkopolskim